Созревание:

 Созревание — естественный процесс преобразования анатомических структур и физиологических процессов организма по мере его развития.
 «Созревание» — картина норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.

См. также 
 Созревание плодов